

Belgio 
 Viale della Vittoria – Bruxelles

Italia

Lazio 
 Viale della Vittoria – Civitavecchia
 Viale della Vittoria – Ostia

Marche 
 Viale della Vittoria – Ancona

Veneto 
 Viale della Vittoria – Vittorio Veneto

Ucraina 
 Viale della Vittoria – nome utilizzato sino al febbraio 2023 per il Viale della Brėst a Kiev